

Geografia

Francia 
 Malans – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Malans – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Malans – comune nella regione Landquart (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
Malan – pagina di disambiguazione